

Geografische namen

België 

Geer (België), gemeente in de Waalse provincie Luik
Jeker (Frans: Le Geer), rivier die door de Waalse gemeente Geer loopt

Nederland 

Geer (De Ronde Venen), buurtschap in de gemeente De Ronde Venen, in de Nederlandse provincie Utrecht
Geer (Vijfheerenlanden), buurtschap in de gemeente Vijfheerenlanden, in de Nederlandse provincie Utrecht
 Huis de Geer, wijk van Nieuwegein, in de Nederlandse provincie Utrecht

Personen
De Geer (geslacht), geslacht van ondernemers en politici van Nederlandse en Zweedse adel
Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas (1816 – 1903), Nederlands rechtsgeleerde, historicus, taalkundige en politicus
 Boudewijn de Geer, Nederlands voetballer en voetbaltrainer
 Charles De Geer (1720 – 1778), Zweeds entomoloog
 Dirk Jan de Geer (1870 – 1960), Nederlands politicus
Gerard Joling, bijgenaamd Geer
 Louis de Geer (doorverwijspagina)
 Ursul de Geer, (1946), Nederlands acteur, regisseur en televisie-maker
 Will Geer, (1902 – 1978), Amerikaans acteurMike de Geer (1989), Nederlands profvoetballer

Kabinetten 

 Kabinet-De Geer I (1926 – 1929), Nederlands kabinet
 Kabinet-De Geer II (1939 – 1940), Nederlands kabinet, ook bekend als London I

Overig 

Geer (motorfiets), Amerikaans historisch motorfietsmerk
Geer (heraldiek), vlak op een wapenschild dat schuin verdeeld is
Geer, driehoekig stuk land

Zie ook 

 Vrije Geer, een weg in Amsterdam ten noorden van het dorp Sloten
 Natuurpark Vrije Geer, groengebied nabij het dorp Sloten
 Geren, wijk in Zwolle, Nederland